Enric Mas i Mirandes (Palafrugell, 1907 - Barcelona, 1975), futbolista català
 Enric Mas Nicolau (Artà, 1995), ciclista balear